Normanton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Normanton, Australien, ort, Queensland, Carpentaria,

Storbritannien 

 Normanton on Trent, ort i Nottinghamshire, England, 
 Normanton le Heath, ort, England, Leicestershire, 
 Normanton, West Yorkshire, ort, England, City and Borough of Wakefield, 
 Normanton-on-Cliffe, ort och civil parish (Normanton) i Lincolnshire, England,  
 Normanton, Rutland, England, 
 Normanton, Derbyshire – en ort i Derby, Derbyshire, England
 Normanton, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Normanton, Nottinghamshire – en ort i Southwell, Nottinghamshire, England
 Normanton, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England
 Normanton on Soar – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Normanton on the Wolds – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Normanton Spring – en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Normanton Turville – en ort i Leicestershire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar